Az 1994. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 19-én rendezték a Ringebuban. Az aranyérmet a német Katja Seizinger nyerte meg. A Magyarországot képviselő Keszthelyi Szvetlana a 39. helyen végzett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1994. évi téli olimpiai játékokon